Dit is een lijst van planetoïden 34801-34900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (34801) - || 2001 SE61|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (34802) Anwesha || 2001 SP61|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (34803) - || 2001 SW63|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (34804) - || 2001 SP67|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (34805) - || 2001 SC69|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (34806) - || 2001 SJ69|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (34807) - || 2001 SQ72|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (34808) - || 2001 SY73|| 19 september 2001 || LONEOS
|-
| (34809) - || 2001 SQ74|| 19 september 2001 || LONEOS
|-
| (34810) - || 2001 SN108|| 20 september 2001 || LINEAR
|-
| (34811) - || 2001 ST108|| 20 september 2001 || LINEAR
|-
| (34812) - || 2001 SB109|| 20 september 2001 || LINEAR
|-
| (34813) - || 2001 SS109|| 20 september 2001 || LINEAR
|-
| (34814) Muthukumar || 2001 ST109|| 20 september 2001 || LINEAR
|-
| (34815) - || 2001 SQ113|| 20 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (34816) - || 2001 ST113|| 20 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (34817) - || 2001 SE116|| 21 september 2001 || BATTeRS
|-
| (34818) - || 2001 SQ116|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (34819) Nandininaidu || 2001 SW119|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (34820) - || 2001 SC125|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (34821) Oyetunji || 2001 SF129|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (34822) Dhruvikparikh || 2001 SO133|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (34823) Lillipetersen || 2001 SM155|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (34824) - || 2001 SY156|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (34825) - || 2001 SR161|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (34826) - || 2001 SK163|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (34827) - || 2001 SC165|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (34828) Ishapuri || 2001 SO168|| 19 september 2001 || LINEAR
|-
| (34829) - || 2001 SF198|| 19 september 2001 || LINEAR
|-
| (34830) Annaquinlan || 2001 SQ227|| 19 september 2001 || LINEAR
|-
| (34831) Krithikramesh || 2001 SA234|| 19 september 2001 || LINEAR
|-
| (34832) - || 2001 SU234|| 19 september 2001 || LINEAR
|-
| (34833) - || 2001 SF239|| 19 september 2001 || LINEAR
|-
| (34834) - || 2001 SF243|| 19 september 2001 || LINEAR
|-
| (34835) - || 2001 SZ249|| 19 september 2001 || LINEAR
|-
| (34836) Ronakroy || 2001 SE254|| 19 september 2001 || LINEAR
|-
| (34837) Berilsaygin || 2001 SD262|| 21 september 2001 || LINEAR
|-
| (34838) - || 2001 SK262|| 21 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (34839) - || 2001 SL263|| 25 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (34840) - || 2001 SB268|| 25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (34841) - || 2001 SE268|| 25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (34842) - || 2001 SU270|| 16 september 2001 || NEAT
|-
| (34843) - || 2001 SZ276|| 21 september 2001 || NEAT
|-
| (34844) Malavshah || 2001 SG277|| 27 september 2001 || LINEAR
|-
| (34845) - || 2001 SN278|| 21 september 2001 || LONEOS
|-
| (34846) - || 2001 SY281|| 22 september 2001 || LONEOS
|-
| (34847) - || 2001 SJ286|| 21 september 2001 || NEAT
|-
| (34848) - || 2001 SC288|| 27 september 2001 || NEAT
|-
| (34849) - || 2001 SG288|| 27 september 2001 || NEAT
|-
| (34850) - || 2001 TL8 || 9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34851) - || 2001 TT8 || 9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34852) Shteyman || 2001 TS12|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34853) - || 2001 TK16|| 11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34854) Paquifrutos || 2001 TP7|| 13 oktober 2001 || R. Ferrando
|-
| (34855) Annaspektor || 2001 TT30|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34856) Savithas || 2001 TR32|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34857) Sutaria || 2001 TB36|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34858) - || 2001 TW44|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34859) - || 2001 TR49|| 15 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (34860) - || 2001 TJ77|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34861) - || 2001 TY77|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34862) Utkarshtandon || 2001 TX79|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34863) Lientang || 2001 TP107|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34864) - || 2001 TG114|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34865) - || 2001 TH116|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34866) - || 2001 TN119|| 15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34867) - || 2001 TB121|| 15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34868) - || 2001 TB136|| 13 oktober 2001 || NEAT
|-
| (34869) - || 2001 TD170|| 15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34870) - || 2001 TS195|| 15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (34871) - || 2001 UM2 || 18 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (34872) - || 2001 UV2 || 20 oktober 2001 || G. Hug
|-
| (34873) - || 2001 UF6 || 20 oktober 2001 || J. Nomen
|-
| (34874) Tolwani || 2001 UU9 || 17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34875) - || 2001 US22|| 17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34876) Sofiatomov || 2001 UK32|| 16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34877) Tremsin || 2001 UQ34|| 16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34878) - || 2001 UU34|| 16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34879) Tripathiishan || 2001 UQ35|| 16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34880) - || 2001 UN45|| 17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34881) - || 2001 UF63|| 17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34882) - || 2001 UK66|| 18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34883) - || 2001 UQ94|| 19 oktober 2001 || NEAT
|-
| (34884) - || 2001 UR119|| 22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (34885) - || 2001 VE12|| 10 november 2001 || LINEAR
|-
| (34886) - || 2001 VH12|| 10 november 2001 || LINEAR
|-
| (34887) - || 2001 VJ14|| 10 november 2001 || LINEAR
|-
| (34888) - || 2001 VP16|| 7 november 2001 || NEAT
|-
| (34889) - || 2001 VY33|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (34890) Vasikaran || 2001 VS62|| 10 november 2001 || LINEAR
|-
| (34891) Elizabethpaige || 2001 VR66|| 10 november 2001 || LINEAR
|-
| (34892) - || 2001 VW88|| 15 november 2001 || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| (34893) - || 2001 WM1 || 17 november 2001 || BATTeRS
|-
| (34894) - || 2012 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (34895) - || 2026 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (34896) - || 2117 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (34897) - || 2537 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (34898) - || 2622 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (34899) - || 2628 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (34900) - || 2698 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten